Хигасисоноги может означать:

 Хигасисоноги — уезд в японской префектуре Нагасаки.
 Хигасисоноги — посёлок в уезде Хигасисоноги.